Ейвон () в перекладі з кельтської мови означає річка. У світі є декілька річок з цією назваю.

Англія
Ейвон (Бристоль)
Ейвон (Ворикшир)
Ейвон (Гемпшир)